Ibarra ist eine Stadt in der Provinz Gipuzkoa im spanischen Baskenland. Sie hat  Einwohner (Stand ).

Geografie 
Die Gemeinde grenzt an die Gemeinden Belauntza, Berastegi, Berrobi, Leaburu und Tolosa.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

 Offizielle Website von Ibarra (baskisch, spanisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland